Aliso Canyon ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Aliso Canyon (Pima County), Schlucht im US-Bundesstaat Arizona
 Aliso Canyon (Santa Cruz County), Schlucht im US-Bundesstaat Arizona
 Aliso Canyon Wash, Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien

Siehe auch:
 Aliso and Wood Canyons Wilderness Park. Park im US-Bundesstaat Kalifornien